Дорлан Маурисио Пабон Риос (; 24 января 1988, Медельин) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлетико Насьональ». Игрок национальной сборной Колумбии с 2009 года. Пабона иногда называют Memín (на основе старого мексиканского комического персонажа Memín Pinguin).

Карьера футболиста 
Пабон начал свою карьеру в колумбийском «Энвигадо». В 2008 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Колумбии вместе с Уилсоном Мена. В 2010 году футболист перешёл в более известный клуб — «Атлетико Насьональ». Здесь он быстро стал игроком основного состава. Болельщикам Пабон запомнился тем, что 17 февраля 2012 года забил два гола в матче группового этапа Кубка Либертадорес против уругвайской команды «Пеньяроль», один из которых — со штрафного удара с 40 ярдов. В итоге его клуб одержал победу со счётом 4:0. Пабон закончил Кубок Либертадорес с 7 голами, один раз был назван игроком недели на турнире.

В 2011 году Пабон в составе «Атлетико Насьональ» выиграл Апертуру. В финале того турнира его команда встретилась с «Ла Экидадом». Первый матч «Атлетико Насьональ» проиграл со счётом 1:2. Во второй встрече Пабон оформил дубль, а в серии послематчевых пенальти успешно реализовал свою попытку. Тем самым, он помог выиграть «Атлктико» 11-й национальный титул. Своей игрой Пабон вскоре привлёк интерес со стороны многих европейских клубов, в том числе: «Пармы», «Удинезе», «Галатасарая», «Тоттенхэма» и «Рубина».

27 июня 2012 года Дорлан Пабон подписал 5-летний контракт с «Пармой».

В июле 2014 года перешёл в «Монтеррей» за 7 млн долларов.

Международная карьера 
Пабон дебютировал в сборной Колумбии в матче против Чили, который проводился в рамках квалификации к Чемпионату мира по футболу 2010. Его первый гол за сборную был забит в отборочной игре Чемпионата мира по футболу 2014 против Боливии в Ла-Пасе, Колумбия выиграла матч 2:1. Его второй гол за национальную команду был забит в ворота Аргентины в Барранкилье. Колумбия проиграла тот матч 1:2.

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Сан-Паулу»